A 11 104-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Pest megyében, Budapest nyugati agglomerációs térségében, a Budai-hegységben. A zsákfalunak tekinthető Nagykovácsi, illetve az attól 2002-ben különvált Remeteszőlős számára egyedüli közútként biztosít összeköttetést Budapest felé.

Nyomvonala 

Nem világos, hogy honnan kezdődik a számozása, mert az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint Adyliget térségében már a 10. kilométerénél tart, ami azt valószínűsíti, hogy a kilométer-számozás a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út kettéágazásánál indul. Ugyanez az adatbázis viszont a Hűvösvölgyi utat 1107-es számozással szerepelteti, igaz az is csak Budapest és Solymár határától számít országos közútnak.

Annyi biztos, hogy az 1107-es úttól a II. kerületben, Hűvösvölgy előtt válik el, neve innentől Budapest határáig Nagykovácsi út. Több kilométeren át erdőben húzódik, elhalad a Gyermekvasút hídja alatt, a Nagy-Hárs-hegy tömbje és a Fazekas-hegy között, illetve a hűvösvölgyi Nagyrét mellett, majd egy körforgalmú csomópontja következik. Innen a Szép Juhászné út indul délnyugati irányban, amely a Budakeszi úttal köti össze az utat. Egy kisebb emelkedő szakasz után ér véget az erdei szakasza, egyúttal beér Adyliget házai közé. Nem sokkal ezután kilép Budapestről és remeteszőlősi területre ér. Végighalad a település lakott területe mellett, attól délnyugatra, majd beér Nagykovácsiba. Ez utóbbi település központjában ér véget (a falu utcái között feloldódva), a kira.gov.hu adatai szerint kevéssel 15. kilométere után. A faluból erdészeti utak vezetnek az 1103-as út menti települések (Telki és Budajenő) felé, ebben az irányban könnyen elérhető a Budai-hegység legmagasabb pontja, a Nagy-Kopasz is.

Források 

 kira.gov.hu; lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

Jegyzetek 

11104
Budai-hegység
Budapest II. kerülete
Nagykovácsi
Remeteszőlős